О́ртиха () — хутор в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположен в северной части района. Расстояние до районного центра Сморгонь по дороге — около 14,5 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — чуть более 6,5 км. Ближайшие населённые пункты — Гориденяты, Дубатовка, Козеняты.

Согласно переписи 1999 года постоянного населения в Ортихе нет.

Хутор располагается непосредственно на территории биологического заказника «Дубатовское» у западного края Дубатовского болота.

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района